Taubes ist der Familienname folgender Personen:

 Clifford Taubes (* 1954), amerikanischer Mathematiker
 Fred Taubes (1900–1981), amerikanischer Maler und Lithograf polnischer Herkunft 
 Gary Taubes (* 1956), US-amerikanischer Wissenschaftsjournalist
 Jacob Taubes (1923–1987), Judaist, Religionssoziologe, Philosoph
 Susan Taubes (1928–1969), Kulturwissenschaftlerin und die erste Frau von Jacob Taubes
 Zwi Taubes (1900–1966), galizisch-Schweizer Rabbiner